Feodor Lynen - um bioquímico alemão.
Feodor Chaliapin - um cantor de ópera russo.
Feodor Alexandrovich - filho do Grão-duque Alexandre Mikhailovich.

Ver também

Desambiguação